Akulleq bezeichnet:
 Akulleq, Ort im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akulleq (Berg), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Akulleq (Fjord, Nanortalik), Fjord im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Akulleq (Fjord, Kangilernup Sermilikasia), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Akulleq (Fjord, Nerutusoq), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Akulleq (Fjord, Sisimiut), Fjord im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Akulleq (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Akulleq (Sund), Sund im Distrikt Qaqortoq, Grönland